Rivne, città ucraina, capoluogo dell'Oblast' omonimo
 Oblast' di Rivne, Oblast' dell'Ucraina
 Distretto di Rivne, Distretto (rajon) dell'Ucraina
 Rivne, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljuboml'